Ferlito es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Carlotta Ferlito (1992-), deportista italiana que compitió en gimnasia artística.
 Vanessa Ferlito (1980-), actriz estadounidense de ascendencia italiana.